Friedrich Scharenberg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Scharenberg (Forstmann) (1821–1901), deutscher Forstwirt
 Friedrich Scharenberg (1846–1916), deutscher Jurist, siehe Fritz Scharenberg